Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2007 (met de officiële naam Austrian Open 2007) werd van 23 tot en met 29 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel